

Patronyme 

 Augustin Barruel (1741-1820), prêtre et essayiste français ;
 Étienne-Marie Barruel (1749-1818), chimiste français ;
 Antoine Joseph Barruel-Beauvert (1756-1817), journaliste français ;
 Jean-Pierre Barruel (1780-1838), chimiste français ;
 Germain Barruel (1798-1863), chimiste français ;
 Paul-Auguste Barruel (1841-1931), industriel et homme politique français ;
 Paul Barruel (1901-1982), peintre naturaliste français.

Toponyme 

 Hôtel de Barruel, hôtel français situé à Villeneuve-de-Berg en Ardèche ;
 Rue Paul-Barruel, voie française du  arrondissement parisien.